Alfa Romeo Alfa 6 (Серия 119) — автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся итальянской автомобилестроительной компанией Alfa Romeo в 1979—1986 годах.

История 
С выходом на рынок в 1979 году Alfa 6 стала флагманом в линейке автомобилей Alfa Romeo. Четырёхдверный кузов был довольно обычным и схожим по стилю с уже существующей Alfa Romeo Alfetta. Фактически, оба автомобиля имеют огромное количество схожих деталей, включая дверные панели. Дизайн Alfa 6 разработан до выхода Alfa Romeo Alfetta, но во время топливного кризиса 1973 года дальнейшие разработки были отложены, и дебют состоялся лишь в 1979 году. Дизайн кузова не имел особых аэродинамических качеств, но Коэффициент сопротивления формы был довольно хорош: 0.41. Новый 2,5-литровый двигатель V6 имел мощность 158 л. с. (116 кВт) при 5600 об/мин, в его конструкции применены шесть карбюраторов и один распределительный механизм с одним распределительным валом для всех шести цилиндров. Модель была оснащена электростеклоподъёмниками, усилителем рулевого управления, центральным замком, электрическими зеркалами заднего вида, а также 25% Дифференциал с повышенным внутренним сопротивлением входили в стандартную комплектацию. Все эти опции сделали Alfa 6 конкурентоспособной по цене по сравнению с обычными седанами того времени, когда такие дополнительные опции были довольно дорогими. Автомобиль также установил новые стандарты безопасности. Например, модель оснащалась датчиком удара в багажнике, который при ударе прекращал подачу топлива.

Двигатель и трансмиссия находились спереди, а дифференциал сзади. Alfa 6 имела подвеску «de Dion» сзади, и независимую спереди, коробка передач также находилась спереди машины. Трёхступенчатый автомат от ZF был доступен как дополнительная опция, а гидроусилитель от ZF был первым, устанавливаемым на Alfa Romeo.

Рестайлинг 
В 1983 году модель была обновлена. Головной свет был изменён и приобрёл два ряда фар вместо одного. Были установлены новые бампера, новая решётка радиатора и новый задний свет. Небольшим изменениями был подвергнут и салон автомобиля. Под капотом была заменена проблемная механическая часть двигателя — шесть карбюраторов. Они были заменены на инжекторную систему L-Jetronic от Bosch. Данный рестайлинг ознаменовал выход двух новых двигателей: 2-литровую версию V6 (с карбюраторами) и 2,5-литровый пятицилиндровый турбодизельный двигатель от VM.

Концепт Alfa Romeo Delfino от Bertone 1983 года был построен на базе Alfa 6.

Двигатели

Статистика 
 Всего было выпущено: 12,070
 С 2.5 л. V6 карбюраторным бензиновым двигателем: 5,748
 с 2.5 л. V6 инжекторным бензиновым двигателем: 1,574
 с 2.0 л. V6 бензиновым двигателем: 1,771
 с 2.5 л. VM турбодизельным двигателем: 2,977

Примечания

Ссылки 
 Alfa Sei website 

Alfa 6
Автомобили по алфавиту